Эгеон ():

 Эгеон (Бриарей) — сын Посейдона, сторукий великан.
 Эгеон, царь Эвбеи, эпоним Эгейского моря.
 Эгеон — спутник Сатурна

Примечания